Glass House Mountains (Queensland), miejscowość w Sunshine Coast Region, w stanie Queensland, Australii
 , pasmo górskie w Sunshine Coast Region, w stanie Queensland, w Australii
 , park narodowy w Sunshine Coast Region, w stanie Queensland, w Australii
 , stacja kolejowa w Sunshine Coast Region, w stanie Queensland, w Australii